St.-Anna-Schule steht für:
 St.-Anna-Grundschule (Augsburg), Grundschule in Augsburg
 St.-Anna-Grundschule (München), Grundschule in München
 St.-Anna-Gymnasium (München), Gymnasium in München
 Gymnasium bei St. Anna (Augsburg), Gymnasium in Augsburg
 St.-Anna-Schule (Wuppertal), Gymnasium in Wuppertal

Siehe auch: 
 Sankt Anna